Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2018 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2017 zusammen.

Im Jahr 2017 konnten nach World Freedom House 88 Länder, in denen 2,9 Milliarden Menschen, entsprechend 39 % der Weltbevölkerung lebten, als „frei“ bezeichnet werden. 58 Länder waren „partiell frei“ (1,8 Milliarden Bewohner, 24 %) und 49 Länder wurden als „nicht frei“ eingestuft. In letzteren lebten 2,7 Milliarden Menschen (37 % der Weltbevölkerung), wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China beheimatet waren.

Während Gambia und Uganda von „nicht frei“ zu „partiell frei“ geändert werden konnten, mussten die Türkei und Simbabwe auf „nicht frei“ zurückgestuft werden.

Die Zahl der Wahldemokratien wird mit 116 angegeben, wobei die Kriterien hierfür angehoben wurden. Den letztjährigen Kriterien zufolge wären 123 Länder als Wahldemokratien einzustufen. Wenn man die diesjährigen Kriterien an das letzte Jahr angepasst hätte, würde dies keine Änderung zum Vorjahr bedeuten. Während die Elfenbeinküste nicht mehr als Wahldemokratie eingestuft wird, konnte Nepal einen solchen Status erlangen.

Liste  
Die Länderliste im genannten Bericht führt die Länder entsprechend ihrer Freiheitsgrade auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war.
Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.
Die Kennzeichnungen  und  zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an.

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)
 Liste europäischer Regierungssysteme

Quelle 

 Freedom House: Freedom in the World 2018. In: FreedomHouse.org. Washington/New York 2018 (englisch; mit Berichten).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)